Se stai cercando il procedimento filologico vedi Distinctio (filologia).
Se stai cercando la figura retorica, vedi Diafora.